Roberto Baggio, ex-futbolista italià.
 Eddy Baggio, ex-futbolista italià.
 Anselmo da Baggio, Papa de l'Església catòlica del 1061 al 1073.